

Prénom 

 Brahim Mahrez (1972-), chanteur français de reggae ;

Patronyme 

 Ahmed Brahim (1946-2016), homme politique, universitaire et syndicaliste tunisien ;
 Mekfoula Mint Brahim (1968 ou 1969), biologiste et défenseure des droits humains mauritanienne.
 Mostefa Ben Brahim (1800-1867), musicien et poète algérien ;
 Moulay Brahim (? - 1661), un soufi du  ;
 Rachida Brahim (1982-), sociologue française ;
 Suliane Brahim (1978-), actrice française ;
 Yassine Brahim (1966-), homme politique et homme d'affaires franco-tunisien ;
 Zeddour Mohamed Brahim Kacem (1923 - 2012), personnalité politique algérienne.

Toponyme 

 Mostefa Ben Brahim, commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès en Algérie.

Divers 
 
 
Patronyme algérien
Patronyme tunisien